Csipes ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ferenc Csipes (* 1965), ungarischer Kanute
 Tamara Csipes (* 1989), ungarische Kanutin